Heian: antico nome della città giapponese di Kyōto;
Periodo Heian: periodo della storia del Giappone che va dal 794 al 1185, in cui la capitale imperiale fu stabilita a Heian.